Bandera ist der Familienname folgender Personen:

 Manuel de la Bandera, mexikanischer Regisseur, Produzent, Schauspieler und Drehbuchautor
 Matías Bandera (* 1997), uruguayischer Fußballspieler
 Stepan Bandera (1909–1959), ukrainischer Politiker (OUN)

Bandera steht für folgende geografische Objekte:

in den Vereinigten Staaten:
 Bandera (Texas), Ort im Bandera County, Texas
 Bandera (Washington), Ort im King County, Washington
 Bandera Falls, gemeindefreies Gebiet im Bandera County, Texas
 Bandera County, County in Texas

in Argentinien:
 Bandera (Santiago del Estero), Hauptstadt des Departamento Belgrano, Provinz Santiago del Estero 

Siehe auch:

 Bandeira
 Banderas
 Bandiera